De DFB-Pokal 1972/73 was de 29e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 10 december 1972 en de finale werd gespeeld op 23 juni 1973. Er deden 32 teams mee aan dit toernooi. In totaal werden er 61 wedstrijden gespeeld. Borussia Mönchengladbach won de finale tegen 1. FC Köln met 1-0 na verlenging. In de finale waren er 69.600 toeschouwers en de wedstrijd werd gefloten door Kurt Tschenscher. De wedstrijd werd gespeeld in het Rheinstadion bij Düsseldorf.

Eerste ronde

Achtste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1972/73
Bekervoetbal 1972/73